Джон Александер Бек (; ) — английский футболист, играющий на позиции полузащитника, и тренер. 

Известен, в первую очередь, как тренер сверх-успешного коллектива «Кембридж Юнайтед», дважды достигшего четверть-финала кубка Англии (играя в четвертом дивизионе чемпионата Англии), и остановившегося в шаге от премьер-лиги, вылетев на стадии плей-офф в 1992 году. По мнению английской прессы, один из самых самобытных и недооцененных тренеров современной Англии.

Карьера 
Бек начал свою игровую карьеру в «Куинз Парк Рейнджерс», попдписав профессиональный контракт в мае 1972 года, и дебютировал в декабре 1972 года в победном домашнем матче с «Лейтон Ориент» (3:1). Однако, Бек не смог занять регулярное место в чрезвычайно сильном составе в полузащите, конкурируя с капитаном команды и игроком сборной Джерри Фрэнсисом, а также игроком сборной Шотландии Доном Массоном за роль креативного полузащитника. В 1976 году, когда КПР занял второе в первом дивизионе, пропустив вперед «Ливерпуль», Джон перебрался в «Ковентри Сити», сыграв 40 матчей за Рейнджерс и забив один гол. В сезоне 1977/78, полузащитник «Ковентри» играл в, возможно, одном из самых сильных составов клуба за всю историю.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Стива на soccerbase.com
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Кембридж Юнайтед»
Игроки ФК «Борнмут»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Хистон»
Тренеры ФК «Кеттеринг Таун»
Тренеры ФК «Кембридж Юнайтед»
Тренеры ФК «Престон Норт Энд»
Тренеры ФК «Линкольн Сити»